Dissonanz (v. lat.: dis = „unterschiedlich, auseinander“ und sonare = „klingen“) wird in den folgenden Zusammenhängen verwendet:

 in der Musik für „auflösungsbedürftige“ Tonkombinationen, siehe Konsonanz und Dissonanz
 in der Psychologie für eine aus dem Widerspruch von Entscheidung und Wahrnehmung folgende innere Spannung, siehe kognitive Dissonanz
 im übertragenen Sinne z. B. zur Charakterisierung von Unstimmigkeiten in sozialen Gruppen oder Diskussionen
 für die Unterschiede im Käuferverhalten vor und nach dem Kauf eines Produktes
 Titel eines Bildes von Franz von Stuck, ausgestellt in der Villa Stuck in München

Siehe auch:
 
 Konsonanz (Begriffsklärung)
Les dissonances
Dissonanzenquartett